Кабачник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кабачник, Мартин Израилевич (1908—1997) — советский химик-органик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
 Кабачник, Николай Мартинович — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ.